

События 
 4 июля 2003 года. Пол Кария и Теему Селянне подписали однолетние контракты с «Колорадо Эвеланш».
 19 июля 2003 года. Сергей Фёдоров, проведший до этого всю свою карьеру в «Детройт Ред Уингз», имея статус неограниченно свободного агента, подписал четырёхлетний контракт с «Анахайм Майти Дакс» на сумму в $40 миллионов.
 24 июля 2003 года. 37-летний Люк Робитайл снова стал игроком «Лос-Анджелес Кингз», подписав с командой однолетний контракт.
 27 октября 2003 года. «Ванкувер Кэнакс» продлили контракт с Тоддом Бертуцци ещё на четыре года на общую сумму в $27.9 миллиона.
 4 ноября 2003 года. Забросив две шайбы в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз» (3:0), 42-летний нападающий «Рейнджерс» Марк Мессье вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ всех времён с 1851 очком, обойдя на одно очко легендарного Горди Хоу.
 16 ноября 2003 года. «Калгари Флэймз» приобрели у «Сан-Хосе Шаркс» голкипера Мику Кипрусоффа в обмен на право выбора во втором раунде драфта.
 8 декабря 2003 года. Забив в овертайме матча «Детройт Ред Уингз» — «Лос-Анджелес Кингз» (3:2), Бретт Халл забросил свою 732 шайбу в карьере, которая вывела его на общее третье место в истории НХЛ после Уэйна Гретцки и Горди Хоу.
 9 января 2004 года. Отразив 21 бросок в матче против «Миннесоты Уайлд» (2:0), голкипер «Финикс Койотис» Брайан Буше в пятом матче подряд не пропустил ни одной шайбы и продлил свою «сухую» серию до 325 минут и 45 секунд, покорив 55-летний рекорд НХЛ, который принадлежал Биллу Дурнэну из Монреаль Канадиенс и равнялся 309 минутам и 21 секундам.
 24 января 2004 года. «Вашингтон Кэпиталз» обменяли Яромира Ягра в «Нью-Йорк Рейнджерс».
 4 марта 2004 года. «Бостон Брюинз» выменяли из «Вашингтон Кэпиталз» Сергея Гончара и Микаэля Нюландера.
 11 марта 2004 года. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Тодд Бертуцци был дисквалифицирован до конца сезона, включая игры плей-офф, за умышленное нанесение травмы хоккеисту «Колорадо Эвеланш» Стиву Муру в матче 8 марта.

Регулярный чемпионат

Обзор 
В условиях истекающего коллективного договора между НХЛ и профсоюзом хоккеистов, команды по-разному подошли к сезону 2003/04 — богатые клубы («Детройт», «Филадельфия», «Торонто», «Колорадо»), предприняли ещё одну попытку завоевать Кубок Стэнли, в то время как бедняки старались экономить на всём, распродавая своих лидеров.

Так, неудачно стартовавшие «Вашингтон Кэпиталз» начали распродажу уже в январе, обменяв в «Нью-Йорк Рейнджерс» Яромира Ягра, затем также расставшись с Сергеем Гончаром, Робертом Лангом, Петером Бондрой и Микаэлем Нюландером, а «Рейнджерс», потеряв шансы пробиться в плей-офф, обменяли в другие команды сразу девять игроков, включая Брайана Лича, Алексея Ковалёва и Петра Недведа.

Первое место в регулярном чемпионате досталось «Детройту», несмотря на то, что летом 2003 года «Ред Уинз» потеряли Сергея Фёдорова, подписавшего контракт с «Анахайм Майти Дакс» на место ушедшего Пола Карии. В составе «Детройта» одним из лучших в сезоне 2003/04 стал другой российский форвард — Павел Дацюк.

Вторыми финишировали «Тампа Бэй Лайтнинг». Лидерами «Тампы» стали нападающие Мартин Сан-Луи, Брэд Ричардс, Венсан Лекавалье, голкипер Николай Хабибулин. По итогам сезона Мартин Сан-Луи стал самым результативным игроком лиги и владельцем Харт Трофи, а «Лайтнинг» в плей-офф, одолев «Айлендерс», «Монреаль», «Филадельфию» и «Калгари» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.

Также открытиями сезона стали «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флэймз». В обеих командах удачно выступали, соответственно Евгений Набоков и Мика Кипрусофф. Разочаровали «Колорадо» и «Анахайм». «Эвеланш» с пришедшими в команду Теему Селянне и Полом Карией с трудом играли в атаке, а у «Майти Дакс» слишком поздно разыгрался Сергей Фёдоров, в результате чего «Утки» оказались за чертой участников плей-офф.

Во время предсезонного сбора НХЛ потрясла трагическая смерть нападающего из «Атланты» Дэна Снайдера, получившего тяжелые травмы головы в автокатастрофе 29 сентября, когда находившийся за рулем Дэни Хитли не справился с управлением и машина врезалась в кирпичную стену. Сам Хитли отделался переломом челюсти и поврежденным коленом.

Сезон 2003/04 также запомнился первым матчем НХЛ на открытом воздухе. Несмотря на мороз в 18 градусов, поединок «Эдмонтон Ойлерс» с «Монреаль Канадиенс» на стадионе в Эдмонтоне собрал 57167 зрителей. Победа в этой встрече осталась за гостями со счётом 4:3.

Турнирная таблица

Рекорды чемпионата 
 Самый результативный матч: 22.03.2004	Анахайм — Детройт 8:6 (2:3, 3:2, 3:1)
 Самая крупная победа: 09.11.2003 Тампа-Бэй — Питтсбург 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

Плей-офф

Статистика 
По итогам регулярного чемпионата
 Очки
 Мартин Сан-Луи (Тампа Бэй Лайтнинг) — 94
 Голы
 Рик Нэш (Коламбус Блю Джекетс) — 41
 Джером Игинла (Калгари Флеймз) — 41
 Илья Ковальчук (Атланта Трэшерз) — 41
 Передачи
 Скотт Гомес (Нью-Джерси Девилз) — 56
 Мартин Сан-Луи (Тампа Бэй Лайтнинг) — 56
 Штраф
 Шон Эйвери (Лос-Анджелес Кингз) 261

Индивидуальные призы

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд 2004 года прошёл 8 февраля в Миннесоте. В третий год подряд приз самого лучшего игрока матча, а с ним и подарок — джип марки «Додж», достался хоккеисту из проигравшей команды, на сей раз Джо Сакику с Запада, сделавшему «хет-трик».

Свои первые матчи на «Олл Старс» провели два россиянина Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Если Ковальчук сыграл довольно активно и в итоге, в третьем периоде забил свой гол, воспользовавшись выходом один на один с Дуэйном Ролосоном, то Дацюк был малозаметен на льду.

Драфт 2003 

Драфт Национальной хоккейной лиги 2003 года прошёл 21 июня. В числе первых 30 хоккеистов оказалось всего лишь шесть европейцев — россиянин Николай Жердев, выбранный под четвёртым номером «Коламбусом»; австриец Томас Ванек, ушедший пятым в «Баффало»; чех Милан Михалек, которого забрали под седьмым номером «Акулы»; белорус Андрей Костицын, выбранный «Монреалем» под общим 10-м номером; и швед Роберт Нильссон, 15-й номер, «Нью-Йорк Айлендерс». Из остальных 25 игроков 18 оказались канадцами и 7 — американцами.

Во второй раз в истории драфтов НХЛ первым номером оказался вратарь. «Питтсбург Пингвинз», устроившие в последнее время большую перестройку и делающие ставку на оборону, выменяли у «Флориды» право первого выбора и «застолбили» за собой Марка-Андре Флери, 18-летнего канадского голкипера, отлично показавшего себя на чемпионате мира среди молодёжи.

Сезоны НХЛ
2003 год в хоккее
2004 год в хоккее